Arec : genre de palmiers
 L'Arec : rivière du sud de la France
 Arec : journal arménien publié en 1932-1933 à Marseille
 AREC : Agences régionales énergie climat, dans 3 trois régions: Ile de France, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

Voir aussi 
 Noix d'arec :  fruit du palmier à bétel.
 Cachou de l'Arec